Фомина́ — женская форма русской фамилии , а также название географических объектов в России.

Носительницы фамилии  Фомина, Акулина Павловна (1928—2019) — передовик производства, Герой Социалистического Труда.
 Фомина, Александра (род. 1980) — литовская писательница, переводчица.
 Фомина, Анастасия Борисовна (род. 1983) — российская баскетболистка.
 Фомина, Анна (род. 1998) — шведская тяжелоатлетка.
 Фомина, Антонина Александровна (1930—2020) — бригадир фабрики имени Крупской, Герой Социалистического Труда (1977).
 Фомина, Валентина Николаевна (1928—2012) — трактористка, Герой Социалистического Труда.
 Фомина, Вера Александровна (1906—1986) — советский философ, доктор философских наук.
 
 
 Фомина, Жанна Петровна (1931—2011) — советская и российская тележурналистка.
 Фомина, Илона Сергеевна (род. 1993) — российская самбистка.
 Фомина, Ираида Ивановна (1906—1964) — советский художник, книжный график.
 Фомина, Ирина Владимировна (род. 1980) — российская биатлонистка.
 Фомина, Лидия Андреевна (род. 1942) — народный художник РФ (2008).
 Фомина, Маргарита Михайловна (род. 1988) — российская спортсменка, кёрлер.
 Фомина, Мария Александровна (род. 1993) — российская актриса и модель.
 Фомина, Наталья Николаевна (род. 1944) — советский и российский педагог, член-корреспондент РАО (2004).
 Фомина, Нина Николаевна (род. 1937) — сценаристка.
 Фомина (Черноиваненко), Ольга Игоревна (род. 1989) — российская гандболистка.
 Фомина, Татьяна Владимировна (род. 1954) — эстонская шахматистка.
 Фомина, Яна Владимировна (род. 1986) — российская футболистка, тренер.

Топонимы

Населённые пункты 
 Фомина — хутор в Ровеньском районе Белгородской области.
 Фомина — деревня в Ирбитском муниципальном образовании Свердловской области.
 Фомина — деревня в Тобольском районе Тюменской области.

Река 
 Фомина — река в Архангельской области, приток Ляблы.

См. также 
 
 
 Фоминки
 
 Фоминовка